Winters peut désigner :

Patronyme 

 Ben H. Winters (1976-), écrivain américain, auteur de roman policier et de science-fiction ;
 David Winters (1939-2019), producteur, acteur, réalisateur et scénariste britannique ;
 Dean Winters (né en 1964), acteur américain ;
 Fred Winters (né en 1982), joueur canadien de volley-ball ;
 Jeffrey A. Winters (1960-), professeur américain en sciences politiques, spécialisé dans l’étude de l’oligarchie ;
 Jonathan Winters (1925-2013), acteur, monteur, scénariste et producteur américain ;
 Luke Winters (né en 1997), skieur alpin américain ;
 Richard D. Winters (1918-2011), militaire américain de la Seconde Guerre mondiale ;
 Robert Winters (1910-1969), homme politique canadien ;
 Roland Winters (1904-1989), acteur américain ;
 Roy Winters (né en 1975), joueur anglais de rugby à XV ;
 Scott William Winters (né en 1965), acteur américain ;
 Shelley Winters (1920-2006), actrice américaine.

Toponyme 
 Winters, ville de Californie ;
 Winters, ville du Texas.

Homonymie de toponyme